Broncode escrow, een overeenkomst waarbij een softwareleverancier of -distributeur en gebruiker overeenkomen dat de leverancier de broncode van een softwareproduct ten behoeve van de gebruiker deponeert bij een gespecialiseerd escrow agent. 
 Escrow-overeenkomst, overeenkomst waarin in bredere zin alles wat te maken heeft met intellectueel eigendom van vercijfersleutels tot softwarebroncode-escrow wordt vastgelegd.
 Escrow (geblokkeerde rekening), een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de escrow agent